Kumiffik bezeichnet:
 Kumiffik (Bucht, Ilulissat), Bucht im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Kumiffik (Bucht, Uummannaq), Bucht im Distrikt Uummannaq, Grönland